Dmitri Dmitrievitch Kougrychev - en russe :  et en anglais :  (né le  à Balakovo en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Formé au HK CSKA Moscou il débute en 2005 avec l'équipe réserve dans la Pervaïa liga, le troisième échelon national. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 2008 de la Ligue nationale de hockey par les Capitals de Washington en , en . Puis, les Remparts de Québec le sélectionnent en , en  lors du repêchage européen de la Ligue canadienne de hockey. Il part alors dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec en 2009.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international. Il participe aux sélections jeunes. Il prend part au Défi ADT Canada-Russie en 2008 et 2009. Le , il est sélectionné pour la première fois en équipe de Russie B pour disputer un match amical contre l'Allemagne.

Trophées et honneurs personnels 
Ligue de hockey junior majeur du Québec
 2009 : remporte le trophée Michel-Bergeron.
 2009 : élu dans l'équipe des recrues.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2005-2006|| HK CSKA Moscou 2|| Pervaïa liga || || || || || || || || || || 
|-
| 2006-2007|| CSKA Moscou 2|| Pervaïa liga || || || || || || || || || || 
|-
| 2007-2008|| CSKA Moscou 2|| Pervaïa liga || 29|| 25|| 25|| 50|| 60|| 7|| 5|| 6|| 11|| 6
|-
| 2008-2009|| Remparts de Québec || LHJMQ || 57|| 34|| 40|| 74|| 38||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2009-2010|| Remparts de Québec || LHJMQ || 64|| 28|| 55|| 83|| 52||9 ||4 ||6 ||10 ||8
|-
|2010-2011 ||Bears de Hershey ||LAH || 64|| 6|| 8|| 14|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 ||Stingrays de la Caroline du Sud ||ECHL || 3|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || CSKA Moscou || KHL || 41|| 4|| 5|| 9|| 24|| 2|| 0|| 0||0 || 0
|-
| 2011-2012 || Krasnaïa Armia || MHL || 10|| 7|| 6|| 13|| 6|| 13|| 12|| 6|| 18|| 26
|-
| 2012-2013 || HK CSKA Moscou || KHL || 34|| 1|| 5|| 6|| 6|| 7|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
| 2013-2014 || Sibir Novossibirsk || KHL || 54|| 15|| 15||30|| 34|| 10|| 3|| 3|| 6|| 0
|-
| 2014-2015 || Sibir Novossibirsk || KHL || 49|| 17|| 29|| 46|| 51|| 16|| 2|| 6|| 8|| 2
|-
| 2015-2016 || HK CSKA Moscou || KHL || 57 || 16 || 18 || 34 || 16 || 6 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
|2016-2017 || HK CSKA Moscou || KHL || 52|| 12|| 13|| 25|| 12|| 2|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
|2017-2018 || Avangard Omsk || KHL || 50|| 11|| 14|| 25|| 10|| 7|| 2|| 2|| 4|| 2
|-
|2018-2019 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 58|| 16|| 16|| 32|| 2|| 17|| 1|| 6|| 7|| 10
|-
| 2019-2020 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 58 || 15 || 19 || 34 || 8 || 6 || 2 || 2 || 4 || 2
|-
| 2020-2021 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 57 || 9 || 22 || 31 || 43 || 9 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 2021-2022 || HK Spartak Moscou || KHL || 42|| 4|| 13|| 17|| 8|| 5|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2022-2023 || HK Spartak Moscou || KHL || 17|| 2|| 1|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2022-2023 || HK Vitiaz || KHL || || || || || ||

Au niveau international 

| 2007 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 7|| 2|| 4|| 6|| 4|| +4||align="left"| Médaille d'or
|-
| 2008 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 3|| 2|| 1|| 3|| 4|| +2||align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2008 || align="left"|Championnat du monde junior || 7|| 1|| 1|| 2|| 6|| +3||align="left"| Médaille de bronze
|-
| 2009 || align="left"|Championnat du monde junior ||7 || 1|| 1|| 2|| 6|| +2||align="left"| Médaille de bronze

Références 

Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Balakovo
Naissance en janvier 1990
Joueur international russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Capitals de Washington
Joueur des Remparts de Québec
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur des Bears de Hershey
Joueur du Sibir Novossibirsk
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Stingrays de la Caroline du Sud
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur du HK Spartak Moscou